patoka – płynny miód pszczeli, oczyszczony z wosku, ściekający ze zmiażdżonych plastrów lub z nich odwirowany

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Patoka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Gromadka
 Patoka –  część wsi Zabłocie w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Patoka – kolonia w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna

Miejscowości i gminy w USA

Miejscowości 
 Patoka – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Patoka – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 Patoka – nieoficjalna osada leśna wsi Borcz w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Somonino

Gminy 
 Patoka (ang. Patoka Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Patoka (ang. Patoka Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Crawford
 Patoka (ang. Patoka Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 Patoka (ang. Patoka Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 Patoka (ang. Patoka Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pike